Robert Lewis kan syfta på:

Robert Lewis (pilot), andrepiloten på atombombsplanet Enola Gay 
Robert Lewis (skådespelare), en av grundarna av The Actors Studio